Морріс Тракслер (,  15 липня 1984, Цюрих) — швейцарський хокеїст, що грав на позиції нападника. Грав за збірну команду Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2001 року виступами за команду «ГСК Лайонс», згодом захищав кольори головного клубу Цюриху «ЦСК Лайонс». З 2005 по 2012 виступав у складі команди «Женева-Серветт».

Влітку 2012 Морріс повернувся до клубу «ЦСК Лайонс» за який відіграв п'ять сезонів.

8 травня 2017 Тракслер уклав дворічний контракт з клубом «Клотен Флаєрс», але у листопаді 2018 Морріс оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Був гравцем молодіжної збірної Швейцарії, у складі якої брав участь у 6 іграх. Виступав за національну збірну Швейцарії, загалом у складі збірної провів 104 ігри.

Нагороди та досягнення 
 Срібний призер чемпіонату світу — 2013.
 Чемпіон Швейцарії в складі «ЦСК Лайонс» — 2014.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Цюриха
швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти ГСК «Лайонс»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти «Клотена»